Die Bezeichnung Nacktaugentaube wird im Deutschen für mehrere Taubenarten verwendet. Er findet Anwendung für die
 Albertistaube (Gymnophaps albertisii)
 Nacktaugen-Fruchttaube (Ducula pinon)
 Nacktaugentaube (Amerikanische Feldtaube) (Patagioenas corensis), einer Art der Amerikanischen Feldtauben